Система глагола в романских языках, по сравнению с таковой в латыни, претерпела множество фонетических, синтаксисических и семантических изменений. Многие синтетические словоформы, унаследованные от латыни, продолжили своё употребление, в то же время другие были замещены аналитическими конструкциями. Часть форм была переосмыслена.

Морфологические изменения

Сравнение парадигм спряжения 
Ниже в таблице представлены формы спряжения латинского правильного глагола amare () и его потомков в народной латыни (реконструкция) и четырёх широко распространённых романских языках.

 Перфект в латыни.
 Книжная форма.
 Переосмыслено как имперфект сослагательного наклонения. Взаимозаменяемо с amase, amases, amase, и т. д. Тем не менее, редко употребляется и в значении плюсквамперфекта.
 В испанском и португальском языках значение будущего перфекта переосмыслилось как будущее время сослагательного наклонения.
 Переосмыслено как личный инфинитив. См. ниже.
 В большинстве романских языков переосмыслено как имперфект в сослагательном наклонении.
 Неупотребимые формы.

Глагол-связка 
В отличие от действительного залога, сохранившего большую часть синтетических глагольных форм латыни, страдательный залог стал полностью аналитическим. В таблице ниже проводится сравнение спряжений латинских глаголов sum и sto с глаголами-связками романских языков. Для краткости у финитных форм приведено спряжение только в первом лице.

Часть форм в романских языках происходит от супплетивно от глагола sedeo (), например, настоящее время сослагательного наклонения: sedea > sia, sea, seja и т. п.

 Форма будущего времени является не потомком соответствующей латинской форм, а грамматикализованной формой инфинитив + habeo.
 В вульгарной латыни формы перфекта и будущего времени стали идентичными за исключением первого лица множественного числа, и впоследствии смешались.

Семантические изменения 
Часть глагольных времён, унаследованных от латыни, были переосмыслены. Особенно это затронуло сослагательное наклонение.

 супин переосмыслился в прошедшее причастие во всех романских языках.
 плюсквамперфект в изъявительном наклонении стал означать условное наклонение в каталанском и сицилийском языках, а в испанском — имперфект сослагательного.
 плюсквамперфект в сослагательном наклонении развился в имперфект того же наклонения во всех языках, кроме романшского, где он стал плюсквамперфектом в изъявительном наклонении
 перфект сослагательного наклонения стал будущим временем сослагательного в староиспанском, португальском и галисийском языках.
 имперфект сослагательного наклонения в португальском и галисийском изменил свою синтаксическую роль, начав обозначать личный инфинитив. По альтернативной гипотезе, личный инфинитив в этих языках происходит от латинского инфинитива.

См. также 
 Романские языки
 Народная латынь

Примечания

Литература 

  Пахотин, А.И. 5.	Все о модальных глаголах и сослагательном наклонении в английском языке  - М. : Карева, 2005. - 127 с. - 10 000 экз. ISBN 5-98035-011-X

Романские языки
Романские